Александр Борисович Сычёв (род. 24 февраля 1973, Челябинск) — советский и российский хоккеист, защитник и тренер. Мастер спорта России.

Биография 
Воспитанник хоккейной школы «Трактора», в которой был двукратным чемпионом СССР среди юношей. В 1989 году, вместе с другими девятью хоккеистами и другими спортсменами был награждён от школы поездкой в Краснодарский край. Поезд, на котором ехали хоккеисты, взорвался в ночь с 3 на 4 июня на перегоне Аша — Улу-Теляк в Башкирской АССР. Сычёв оказался единственным выжившим хоккеистом молодёжной команды в катастрофе.

Обладатель Суперкубка Европы 2000 года и Чемпион России по хоккею 2001 года в составе магнитогорского «Металлурга».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте r-hockey.ru

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Хоккейные тренеры России
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «УралАЗ»
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Беркут» Киев
Игроки ХК «Торунь»
Игроки ХК «Заглембе»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Кристалл-Югра»
Тренеры ХК «Челмет»